Manders is een Nederlandse achternaam.

Personen met de achternaam Manders
Bernardus Manders (1962), Nederlands acteur 
Henri Manders (1960), Nederlands wielrenner 
Lea Manders (1956), Nederlands astrologe en politica
Mark Manders (1968), Nederlands beeldend kunstenaar 
Marlies Manders (1991), Nederlands atlete 
Toine Manders (1956), Nederlands politicus
Toine Manders (1969), Nederlands jurist 
Tom Manders (1921-1972), Nederlands tekenaar, komiek en cabaretier 

Nederlandse of Vlaamse achternaam